Fliegenschimmel ist
 die Bezeichnung einer Fellfarbe für Pferde
 ein anderer Name für den Fliegentöter (Entomophthora muscae)